Esistono più comuni francesi con questo nome

Grez – Oise
Le Grez (Sarthe)

Persone
Javiera Grez – calciatrice cilena